Авиан () — римский поэт-баснописец начала V века.

Под именем Авиана до нас дошло 42 басни в элегических дистихах с прозаическим вступлением в форме письма к некоему Феодосию (по всей вероятности, это Амвросий Феодосий Макробий).

Во вступлении к басням Авиан объясняет, чем привлек его этот жанр: «…пришел мне на ум басенный слог: ведь басни не чуждаются изящного вымысла и не обременяют непременным правдоподобием». Поэтика Авиана имеет установку на развлекательность, а не на поучение. Для его стиля характерны развёрнутые метафоры, цветистые эпитеты, заимствования целых выражений из Вергилия.

Из 42 басен Авиана не меньше 37 восходят к Бабрию. Скорее всего, источником ему послужил прозаический перевод басен Бабрия, сделанный в III в. Юлием Тицианом.

Тексты и переводы 
 Латинские тексты 
 Басни Авиана. / Пер. М. Л. Гаспарова. // Поздняя латинская поэзия. М., 1982. С. 373—394.
 Издание в серии «Loeb classical library» (латинский текст с английским переводом): Minor Latin poets (1934). P. 669—752.
 В серии «Collection Budé»: Avianus. Fables. Texte établi et traduit par F. Gaide. 2e tirage 2002. 199 p.

Исследования 
 Гаспаров М. Л. Античная литературная басня. М., 1972. C. 200—209.

Примечания

Ссылки 
 СЛОВАРЬ «АНТИЧНЫЕ ПИСАТЕЛИ» 
 

Персоналии по алфавиту
Баснописцы
Умершие в V веке
Латинские поэты
Поэты Древнего Рима
Поэты V века
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени